Грин, Джек:
 Грин, Джек (род. 1991) — британский легкоатлет (специализация: бег на 400 м с барьерами).
 Грин, Джек Ньютон (род. 1946) — американский кинооператор.
 Грин, Джек Филип (род. 1931) — американский историк.